Кубок Шпенглера 2019 — 93-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що пройшов у швейцарському місті Давос з 26 по 31 грудня 2019 року.

Учасники 
  Канада
  Оцеларжи (Тржинець)
  ТПС
  Салават Юлаєв (Уфа)
  Амбрі-Піотта
  Давос (господар)

Попередній раунд

Нарахування очок 
 В (перемога в основний час) — 3 очка.
 ВО (перемога в овертаймі/булітах) — 2 очка.
 ПО (поразка в овертаймі/булітах) — 1 очко.
 П (поразка в основний час) — 0 очок.

Група «Торріані»

Група «Каттіні»

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Чемпіон

Команда усіх зірок 

Джерело:

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів 

2019
2019 у хокеї з шайбою
Грудень 2019
2019 у швейцарському спорті